Ordina Open 2009 (kobiety)
 Ordina Open 2009 (mężczyźni)